Lycomedes är ett släkte av skalbaggar. Lycomedes ingår i familjen Dynastidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Lycomedes